Вторая лига Румынии по футболу 2017/2018 — 78-й сезон второго по значимости футбольного первенства Румынии. Он начался 5 августа 2017 года и закончился 2 июня 2018 года. В турнире приняли участие 20 команд.

Регламент 
В Лиге II выступают 20 команд. Первые 2 команды выходят в Лигу I. Команда, занявшая 3-е место играет стыковые матчи с 12-й командой из Лиги I. 5 последних команд выбывают в региональную Лигу III.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
После предыдущего сезона Лига II претерпела следующие изменения:

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Исключенные команды 
После окончания прошлого сезона Брашов был расформирован.

Команды спасенные от вылета 
Металул Решица был спасен от вылета из-за выхода Брашова.

Переименованные команды 
СКМ Питешти приобрела бренд ФК Арджеш и была переименована в Арджеш Питешти.

Металул Решица был переименован в Спортул Снагов через год после своего переезда в Снагов.

Турнирная таблица 

Примечания
  1: Афумати выбыл из Лиги II после окончания сезона и был зачислен в Лигу III по финансовым причинам
  2: С команды Политехника Тимишоара снято 3 очка
  3: Тыргу Муреш обанкротился и выбыл из чемпионата во время зимнего перерыва, во второй части чемпионата ему были засчитаны технические поражения 0:3
  4: Олимпия Сату-Маре выбыл из чемпионата во время зимнего перерыва, во второй части чемпионата ему были засчитаны технические поражения 0:3 и было снято 70 очков за невыплаченные долги

Стыковые матчи
«Киндия Тырговиште», занявший 3 место играл стыковые матчи за право играть в следующем сезоне в Лиге I с командой «Волунтари», занявшей 12 место в Лиге I.

|}

Таким образом по сумме двух матчей выиграл клуб «Волунтари» и будет играть в Лиге I в следующем сезоне.

Ссылки 
 Лига 2 2017/18
 Профиль Лиги 2 на MyScore.ru

2017/2018
Румыния